Wanze steht für:
 ein Insekt aus der Unterordnung der Wanzen 
 eine Gemeinde in der belgischen Provinz Lüttich, siehe Wanze (Belgien)
 umgangssprachlich ein kleines Abhörgerät
 Projekt Wanze, ein kleiner Sprengpanzer
 Spitzname für ein deutsches Funkmessgerät im Zweiten Weltkrieg, siehe Zypern (Gerät)

Siehe auch:
 Wanz